

Patronyme 
Bark est un patronyme porté notamment par :
 Conrad Voss Bark (1913-2000), écrivain britannique, auteur de roman policier, et journaliste de la BBC et du Times ;
 Piotr Bark (1869-1937), homme politique russe.

Toponyme 
 Bark, commune allemande de l'arrondissement de Segeberg, en Schleswig-Holstein.

Autres 
 Le bark est un outil de psychoacoustique.
 Bark est un album studio de Jefferson Airplane (1971).
 Bark! est un film américain de Katarzyna Adamik sorti en 2002.

Homonymie de patronyme